Појам Комсомољск може да се односи на:
 Комсомољск на Амуру, град у Русији у Хабаровском крају
 Комсомољск (Ивановска област), град у Русији у Ивановској области.
 Комсомољск на Дњепру